

Менвілл — місто, штат Нью-Джерсі
 Менвілл — місто, штат Вайомінг

Див. також 
 Меннвіль